Соревнования по лёгкой атлетике в метании молота среди мужчин на XXVII летней Универсиаде прошли 8 июля на стадионе «Центральный».

Медалисты

Результаты 

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013
Метание молота